B 186 bezeichnet:
 die Bundesstraße 186 in Deutschland
 die Ötztalstraße in Österreich

Abkürzung